Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 310 dans le monde.

 Route fédérale 310 en Allemagne
 Route 310 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 310 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Interstate 310, aux États-Unis
 Route régionale 310 en Finlande
 Route nationale 310 en France